«Но́вое в зарубе́жной лингви́стике» (до VII выпуска включительно — «Но́вое в лингви́стике») — серия сборников переводных статей по языкознанию, издававшихся в СССР в 1960—1980-е годы.

История 
Серия основана Владимиром Звегинцевым в 1960 году. Начиная с V-го выпуска сборники статей посвящались определённой теме или лингвистической школе.

Всего вышло 25 выпусков серии. Сборники выходили в издательствах: «Издательство иностранной литературы» (выпуски I—III), «Прогресс» (выпуски IV—XI и XIV—XXV), «Радуга» (выпуски XII—XIII).

В 1999 году избранные статьи из нескольких сборников были переизданы издательством «Прогресс» в трёх частях.

Список выпусков 
{| class="wikitable"
!width="6%" | Выпуск !!width="9%"| Год !!width="15%"| Составитель выпуска !!width="70%"| Список трудов (написание имён дано в орфографии оригинала)
|-
|style="text-align: center" rowspan="17" | I ||style="text-align: center" rowspan="17"| 1960 || rowspan="17"| В. А. Звегинцев
| bgcolor="#F2F2F2" | Метод глоттохронологии:
|-
| В. А. Звегинцев. Лингвистическое датирование методом глоттохронологии (лексикостатистики)
|-
| Моррис Сводеш. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов (На материале племён эскимосов и североамериканских индейцев) / Перевод с английского И. П. Токмаковой
|-
| Моррис Сводеш. К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом датировании / Перевод с английского И. П. Токмаковой
|-
| . Лексикостатистика (Критический разбор) / Перевод с английского И. П. Токмаковой
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | Гипотеза Сепира — Уорфа:
|-
| В. А. Звегинцев. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира — Уорфа
|-
| Бенджамен Л. Уорф. Отношение норм поведения и мышления к языку / Перевод с английского Л. Н. Натан и Е. С. Туркозой
|-
| Бенджамен Л. Уорф. Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) / Перевод с английского Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат
|-
| Бенджамен Л. Уорф. Лингвистика и логика / Перевод с английского Л. Н. Натан
|-
| Макс Блэк. Лингвистическая относительность (Теоретические воззрения Бенджамена Л. Уорфа) / Перевод с английского Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | Глоссематика:
|-
| В. А. Звегинцев. Глоссематика и лингвистика
|-
| . Направления в современном языкознании / Перевод с английского С. А. Григорьевой
|-
| Луи Ельмслев. Пролегомены к теории языка / Перевод с английского Ю. К. Лекомцева
|-
| . Основы глоссематики (Исследования методологии гуманитарных наук со специальным приложением к лингвистике) / Перевод с английского Вяч. Вс. Иванова
|-
| Андре Мартине. О книге «Основы лингвистической теории» Луи Ельмслева / Перевод с французского В. П. Мурат
|-
|style="text-align: center" rowspan="19" | II ||style="text-align: center" rowspan="19" | 1962 || rowspan="19" | В. А. Звегинцев
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Проблема значения:
|-
| В. А. Звегинцев. Проблема значения в современном зарубежном языкознании
|-
| . Дескриптивная семантика и лингвистическая типология / Перевод с английского Е. С. Турковой
|-
| Е. А. Найда. Анализ значения и составление словарей / Перевод с английского Т. Н. Сергеевой
|-
| . Техника семантики / Перевод с английского Л. Я. Натан
|-
| Ч. Фриз. Значение и лингвистический анализ / Перевод с английского С. А. Григорьевой
|-
| Л. Ельмслев. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? / Перевод с английского И. А. Мельчука
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Дихотомическая фонология:
|-
| В. В. Иванов. Теория фонологических различительных признаков
|-
| Р. Якобсон, Г. М. Фант и М. Халле. Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты. Гл. II. Опыт описания различительных признаков / Перевод с английского А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой
|-
| Р. Якобсон и М. Халле. Фонология и её отношение к фонетике / Перевод с английского А. А. Зализняка и Е. В. Падучевой
|-
| Е. Черри, М. Халле и Р. Якобсон. К вопросу о логическом описании языков в их фонологическом аспекте / Перевод с английского Е. М. Сморгуновой
|-
| М. Халле. Фонологическая система русского языка. Лингвистико-акустическое исследование / Перевод с английского Д. М. Сегал|-
| . Проблема метода в синхронной фонетике / Перевод с французского В. В. Шеворошкина
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Трансформационная грамматика:
|-
| С. К. Шаумян. Теоретические основы трансформационной грамматики
|-
| Н. Хомский. Синтаксические структуры / Перевод с английского О. И. Бабицкого (Математические термины просмотрены В. Л. Успенским)
|-
| 3. С. Xэррис. Совместная встречаемость и трансформация в языковой структуре / Перевод с английского Т. Н. Молошной
|-
| Д. С. Уорс. Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом в русском языке / Перевод с английского Ф. Л. Дрейзина и Т. М. Николаевой
|-
|style="text-align: center" rowspan="13" | III ||style="text-align: center" rowspan="13" | 1963 || rowspan="13"| В. А. Звегинцев
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Типологическое изучение языков:
|-
| В. Звегинцев. Современные направления в типологическом изучении языков
|-
| В. Скаличка. О современном состоянии типологии / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова
|-
| Э. Бенвенист. Классификация языков / Перевод с французского В. А. Матвеенко
|-
| Дж. Гринберг. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Перевод с английского Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат
|-
| Р. Якобсон. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание / Перевод с английского Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат
|-
| А. Исаченко. Опыт типологического анализа славянских языков / Перевод с немецкого В. В. Шеворошкина
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения):
|-
| В. Звегинцев. Теоретические аспекты причинности языковых изменений
|-
| . Синхрония, диахрония и история / Перевод с испанского И. А. Мельчука
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. А. Мартине. Основы общей лингвистики:
|-
| В. Звегинцев. Функционально-структурные основы лингвистического описания
|-
| А. Мартине. Основы общей лингвистики / Перевод с французского В. В. Шеворошкина
|-
|style="text-align: center" rowspan="24" | IV ||style="text-align: center" rowspan="24" | 1965 || rowspan="24"| В. А. Звегинцев
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Математические аспекты структуры языка:
|-
| В. А. Звегинцев. Применение в лингвистике логико-математических методов
|-
| Н. Хомский. О понятии «правило грамматики» / Перевод с английского И. К. Бельской
|-
| Х. Путнам. Некоторые спорные вопросы теории грамматики / Перевод с английского В. В. Лазарева
|-
| Г. Карри. Некоторые логические аспекты грамматической структуры / Перевод с английского В. В. Лазарева
|-
| М. Халле. О роли простоты в лингвистических описаниях / Перевод с английского В. В. Лазарева
|-
| . Гипотеза глубины / Перевод с английского И. К. Бельской
|-
| Ч. Хоккетт. Грамматика для слушающего / Перевод с английского В. В. Лазарева
|-
| Р. Уэлз. Мера субъективной информации / Перевод с английского В. В. Лазарева
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Лингвистические направления:
|-
| В. А. Звегинцев. Современные направления в зарубежном языкознании
|-
| У. Плат. Математическая лингвистика / Перевод с английского Е. В. Падучевой
|-
| Ч. Фриз. «Школа» Блумфилда / Перевод с английского В. П. Мурат
|-
| . Антропологическая лингвистика / Перевод с английского В. П. Мурат
|-
| Х. Спанг-Ханссен. Глоссематика / Перевод с английского В. В. Шеворошкина
|-
| . Французская лингвистическая школа / Перевод с английского В. П. Мурат
|-
| Р. Якобсон. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами / Перевод с английского И. А. Мельчука
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Доклады IX международного конгресса лингвистов:
|-
| В. А. Звегинцев. Новые черты современного языкознания
|-
| Е. Курилович. О методах внутренней реконструкции / Перевод с английского Л. Н. Иорданской
|-
| Э. Бенвенист. Уровни лингвистического анализа / Перевод с французского К. Г. Филоновой
|-
| А. Мартине. Структурные вариации в языке / Перевод с английского А. К. Жолковского
|-
| Н. Хомский. Логические основы лингвистической теории / Перевод с английского И. А. Мельчука
|-
| Р. Якобсон. Итоги Девятого конгресса лингвистов / Перевод с английского И. А. Мельчука
|-
|style="text-align: center" rowspan="9" | V ||style="text-align: center" rowspan="9" | 1970 || rowspan="9"| Б. А. Успенский
| bgcolor="#F2F2F2" | Языковые универсалии:
|-
| Б. А. Успенский. Проблема универсалий в языкознании
|-
| Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, . Меморандум о языковых универсалиях / Перевод с английского Р. М. Фрумкиной
|-
| Ч. Хоккетт. Проблема языковых универсалий / Перевод с английского Е. Л. Гинзбурга и В. З. Санникова
|-
| . Существуют ли универсалии языковых изменений? / Перевод с английского Р. М. Фрумкиной
|-
| . Допущения относительно носовых: к вопросу о фонологических универсалиях / Перевод с английского Р. М. Фрумкиной
|-
| Дж. Гринберг. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов / Перевод с английского Е. М. Сморгуновой
|-
| У. Вейнрейх. О семантической структуре языка / Перевод с английского И. А. Мельчука
|-
| . Семантические универсалии / Перевод с английского Л. Н. Иорданской
|-
|style="text-align: center" rowspan="38" | VI ||style="text-align: center" rowspan="38" | 1972 || rowspan="38" | В. Ю. Розенцвейг
| bgcolor="#F2F2F2" | Языковые контакты:
|-
| В. Ю. Розенцвейг. Основные вопросы теории языковых контактов
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Проблематика языковых контактов:
|-
| У. Вейнрейх. Одноязычие и многоязычие / Перевод с английского А. К. Жолковского
|-
| . Языковой контакт / Перевод с английского А. К. Жолковского
|-
| А. Мартине. Распространение языка и структурная лингвистика / Перевод с английского Р. В. Зенина
|-
| Б. Гавранек. К проблематике смешения языков / Перевод с немецкого Р. В. Зенина|-
| A. Росетти. Смешанный язык и смешение языков / Перевод с французского М. А. Щербины|-
| . Греческий и латинский: языки, служившие средством передачи местных традиций и орудием колонизации в Западном Средиземноморье / Перевод с итальянского Ю. К. Щеглова|-
| Дж. Гринберг. Изучение языковых контактов в Африке / Перевод с английского М. В. Никулиной|-
| Ш. Клейн. Некоторые компоненты программы динамического моделирования исторических изменений в языке / Перевод с английского Р. В. Зенина|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Двуязычие:
|-
| Ж. P. Pеман. Очерк одной ситуации многоязычия: Люксембург / Перевод с французского М. А. Щербины|-
| А. Табуре-Келлер. К изучению двуязычия в социологическом плане / Перевод с французского М. Л. Щербины|-
| . Социологический очерк двуязычия в Чёрной Африке / Перевод с французского Ю. К. Щеглова|-
| Дж. Гамперц. Переключение кодов хинди — пенджаби в Дели / Перевод с английского А. К. Жолковского|-
| Дж. Гринберг. Определение меры разноязычия / Перевод с английского К. О. Эрастова|-
| С. Либерсон. Новое приложение показателей разноязычия Гринберга / Перевод с английского К. О. Эрастова|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Интерференция:
|-
| С. М. Эрвин. Семантический сдвиг при двуязычии / Перевод с английского К. О. Эрастова|-
| У. Лэмберт, Дж. Гавелка, С. Кросби. Зависимость двуязычия от условий усвоения языка / Перевод с английского К. О. Эрастова|-
| П. Колерс Межъязыковые словесные ассоциации / Перевод с английского К. О. Эрастова|-
| bgcolor="#F2F2F2" | IV. Конвергенция контактирующих языков:
|-
| . Проблемы двуязычного описания / Перевод с английского А. К. Жолковского|-
| А. Мартине. Контакты структур: оглушение свистящих в испанском языке / Перевод с французского А. А. Зализняка|-
| Э. Петрович. Унаследованное и приобретенное под иноязычным влиянием в фонетическом и фонологическом развитии румынского языка / Перевод с французского Ю. К. Щеглова|-
| . Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата / Перевод с английского Р. В. Бенина|-
| . Процесс заимствования / Перевод с английского А. К. Жолковского|-
| B. Шпербер. К соотношению между лужицкими и немецкими топонимами в двуязычной Лужице / Перевод с немецкого Р. В. Зенина|-
| В. Георгиев. К вопросу о балканском языковом союзе / Перевод с французского М. А. Щербины|-
| В. Таули. О внешних контактах уральских языков / Перевод с английского А. К. Жолковского|-
| Ю. А. Найда. Племенные и торговые языки / Перевод с английского М. В. Никулиной|-
| Д. Тэйлор. Очерк структуры креольского языка Карибов / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
| Р. У. Томпсон. Заметка о некоторых чертах, сближающих креолизованные диалекты Старого и Нового Света / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
| Д. Тэйлор. О классификации креолизованных языков / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
| . Креолизованные языки и «генеалогическое родство» / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
| У. Вейнрейх. О совместимости генеалогического родства и конвергентного развития / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
| Д. Тэйлор."Функция — форма" в «нетрадиционных языках» / Перевод с английского Ю. К. Щеглова|-
|style="text-align: center" rowspan="16" | VII ||style="text-align: center" rowspan="16" | 1975 || rowspan="16" | Н. С. Чемоданов
| bgcolor="#F2F2F2" | Социолингвистика:
|-
| Н. С. Чемоданов. Проблемы социальной лингвистики в современном языкознании
|-
| Уильям Брайт. Введение: параметры социолингвистики / Перевод Т. М. Николаевой|-
| . Этнография речи / Перевод Ю. Д. Апресяна и Т. Н. Молошной|-
| Уильям Лабов. Исследование языка в его социальном контексте / Перевод Ю. Д. Апресяна|-
| Джон Дж. Гамперц. Типы языковых обществ / Перевод Ю. Д. Апресяна и Т. Н. Молошной|-
| Уильям Лабов. О механизме языковых изменений / Перевод Е. В. Падучевой|-
| . Два типа лингвистической относительности / Перевод Т. Н. Молошной|-
| Джон Дж. Гамперц. Об этнографическом аспекте языковых изменений / Перевод В. П. Мурат|-
| Уильям Лабов. Отражение социальных процессов в языковых структурах / Перевод Ю. Д. Апресяна|-
| . Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия / Перевод Т. М. Николаевой|-
| . Диалектные и социальные различия в городском обществе / Перевод Г. С. Щура|-
| Ф. К. Бок. Структура общества и структура языка / Перевод Т. М. Николаевой|-
| Джон Л. Фишер. Синтаксис и социальная структура: Трук и Понапе / Перевод Г. С. Щура|-
| . Автономная детская речь в шести языках / Перевод Т. Н. Молошной|-
| . Лингвистика и языковое планирование / Перевод Т. М. Николаевой|-
|style="text-align: center" rowspan="24" | VIII ||style="text-align: center" rowspan="24" | 1978 || rowspan="24" | Т. М. Николаева
| bgcolor="#F2F2F2" | Лингвистика текста
|-
| Т. М. Николаева. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Общие вопросы лингвистики текста:
|-
| . О предмете лингвистической теории текста / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| . О характеристике и классификации речевых произведений / Перевод с английского Т. Н. Молошной|-
| . К программе лингвистики текста / Перевод с чешского А. В. Головачёвой|-
| . «Текст» и «история» как базовые категории / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Анализ структуры текста:
|-
| В. Дресслер. Синтаксис текста / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| . Место «функциональной перспективы предложения» в системе лингвистического описания / Перевод с английского Т. Н. Молошной|-
| В. Кох. Предварительный набросок дискурсивного анализа семантического типа / Перевод с английского М. И. Леомцевой|-
| И. Беллерт. Об одном условии связности текста / Перевод с польского А. В. Головачёвой|-
| К. Э. Хайдольф. Контекстные отношения между предложениями в генеративной грамматике / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| М. Пфюнтце. Грамматика и лингвистика текста / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| . Кросс-референция; к вопросу о гиперсинтаксисе / Перевод с английского Т. Н. Молошной|-
| Т. ван Дейк. Вопросы прагматики текста / Перевод с английского Т. Д. Корельской|-
| . О пресуппозициях / Перевод с английского О. Г. Ревзиной|-
| Х. Вайнрих. Текстовая функция французского артикля / Перевод с английского Т. Н. Молошной|-
| . Редуцированная речь / Перевод с немецкого О. Г. Ревзиной и Т. Я. Андрющенко|-
| А. Вежбицка. Метатекст в тексте / Перевод с польского А. В. Головачёвой|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Лингвистика текста и поэтика:
|-
| М. Р. Майенова. Теория текста и традиционные проблемы поэтики / Перевод с польского М. И. Леомцевой|-
| Р. Барт. Лингвистика текста / Перевод с французского Т. Д. Корельской|-
| Ц. Тодоров. Грамматика повествовательного текста / Перевод с французского Т. Д. Корельской|-
|style="text-align: center" rowspan="19" | IX ||style="text-align: center" rowspan="19" | 1980 || rowspan="19" | И. Р. Гальперин
| bgcolor="#F2F2F2" | Лингвостилистика:
|-
| И. Р. Гальперин. Проблемы лингвостилистики
|-
| . Разделы и направления стилистики и их проблематика / Перевод с французского З. И. Хованской|-
| М. Риффатер. Критерии стилистического анализа / Перевод с английского А. М. Фитерман|-
| С. Сапорта. Применение лингвистики в изучении поэтического языка / Перевод с английского В. И. Прохоровой|-
| . Лингвистическая функция и литературный стиль / Перевод с английского Н. А. Левковской|-
| Д. Кристал и Д. Дейви. Стилистический анализ / Перевод с английского Р. И. Виноградовой|-
| У. Хендрикс. Стиль и лингвистика текста / Перевод с английского В. С. Чулковой|-
| . Стилистика и грамматика текста / Перевод с немецкого В. С. Чулковой|-
| . Стилистика и семантика / Перевод с английского В. Л. Наера|-
| . Параметры контекста / Перевод с английского Н. М. Разинкиной|-
| Г. Михель. Основы теории стиля / Перевод с немецкого М. П. Брандес|-
| . Границы применения лингвистического анализа в поэтике / Перевод с французского З. И. Хованской|-
| Р. Барт. Текстовой анализ / Перевод с французского З. И. Хованской|-
| А. А. Ричардс. Поэтическое творчество и литературный анализ / Перевод с английского Н. А. Левковской|-
| Дж. Б. Смит. Тематическая структура и тематическая сложность / Перевод с английского А. Я. Шайкевича
|-
| М. Халле и . Английский пятистопный ямб / Перевод с английского М. Г. Тарлинской
|-
| . Ударение, синтаксис и метр / Перевод с английского С. В. Кодзасова
|-
| . Взгляд фонетиста на структуру текста / Перевод с английского А. М. Антиповой
|-
|style="text-align: center" rowspan="12" | X ||style="text-align: center" rowspan="12" | 1981 || rowspan="12" | В. А. Звегинцев
| bgcolor="#F2F2F2" | Лингвистическая семантика:
|-
| В. А. Звегинцев. Зарубежная лингвистическая семантика последних десятилетий
|-
| . Семантическая теория / Перевод с английского Н. Н. Перцовой
|-
| У. Вейнрейх. Опыт семантической теории / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| . Семантика / Перевод с английского И. Г. Сабуровой
|-
| . Атомизация значения / Перевод с английского Э. М. Медниковой
|-
| . О месте семантики в грамматике языка / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| Дж. Лакофф. О порождающей семантике / Перевод с английского Н. Н. Перцовой
|-
| Дж. Лакофф. Лингвистические гештальты / Перевод с английского Н. Н. Перцовой
|-
| Ч. Филлмор. Дело о падеже / Перевод с английского Е. Н. Саввиной
|-
| Ч. Филлмор. Дело о падеже открывается вновь / Перевод с английского Б. Ю. Городецкого
|-
| З. Вендлер. О слове good / Перевод с английского Н. Н. Перцовой
|-
|style="text-align: center" rowspan="14" | XI ||style="text-align: center" rowspan="14" | 1982 ||  rowspan="14" | А. Е. Кибрик
| bgcolor="#F2F2F2" | Современные синтаксические теории в американской лингвистике:
|-
| А. Е. Кибрик. Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике
|-
| . О реляционных ограничениях на грамматики / Перевод Н. В. Перцова
|-
| , . О формальном представлении структуры предложения / Перевод
|-
| , . Закон единственности продвижения именных групп в позицию подлежащего / Перевод Н. В. Перцова|-
| Э. Л. Кинэн, Б. Комри. Иерархия доступности именных групп и универсальная грамматика / Перевод Н. В. Перцова|-
| А. Тимберлейк. Косвенно-объектные контролеры рефлексивизации в русском языке / Перевод М. Б. Бергельсон|-
| Ч. Н. Ли, . Подлежащее и топик: новая типология языков / Перевод Е. Н. Саввиной|-
| Э. Л. Кинэн. К универсальному определению подлежащего / Перевод Т. Я. Казавчинской|-
| У. Чейф. Данное, контрастивность, определённость, подлежащее, топики и точка зрения / Перевод Н. И. Лауфер|-
| П. Шахтер. Ролевые и референциальные свойства подлежащих / Перевод Е. М. Сморгуновой|-
| . О подлежащих и топиках / Перевод Е. Н. Саввиной|-
| , . Референциально-ролевая грамматика / Перевод Е. М. Сморгуновой|-
| И. Бехерт. Эргативность как исходный пункт изучения прагматической основы грамматических категорий / Написано на русском языке специально для публикации в сборнике «Новое в зарубежной лингвистике»|-
|style="text-align: center" rowspan="13" | XII ||style="text-align: center" rowspan="13" | 1983 || rowspan="13" | В. А. ЗвегинцевБ. Ю. Городецкий
| bgcolor="#F2F2F2" | Прикладная лингвистика:
|-
| Б. Ю. Городецкий. Актуальные проблемы прикладной лингвистики
|-
| Т. Слама-Казаку. Место прикладной лингвистики в системе наук: отношение ПЛ к лингвистике / Перевод О. В. Звегинцевой|-
| У. Чейф. Память и вербализация прошлого опыта / Перевод О. В. Звегинцевой|-
| Ч. Филлмор. Основные проблемы лексической семантики / Перевод О. В. Звегинцевой|-
| . К процессуальному пониманию семантики / Перевод О. В. Звегинцевой|-
| . Умозаключения и знания (Часть I) / Перевод Н. Н. Перцовой|-
| Й. Уилкс. Анализ предложений английского языка (Часть I) / Перевод Н. Н. Перцовой|-
| Г. Скрэгг. Семантические сети как модели памяти / Перевод Т. С. Зевахиной|-
| . Умозаключения и знания (Часть II) / Перевод Н. Н. Перцовой|-
| Й. Уилкс. Анализ предложений английского языка (Часть II) / Перевод Н. Н. Перцовой|-
|  . Вопросы инженерной психологии при организации диалога на естественном языке в прикладных системах / Перевод И. Г. Сабуровой|-
| , М. Лебовиц, Л. Бирнбаум. Интегральная понимающая система / Перевод Т. С. Зевахиной|-
|style="text-align: center" rowspan="17" | XIII ||style="text-align: center" rowspan="17" | 1982 || rowspan="17" | Н. Д. Арутюнова
| bgcolor="#F2F2F2" | Логика и лингвистика (Проблемы референции):
|-
| Н. Д. Арутюнова. Лингвистические проблемы референции
|-
| Б. Рассел. Дескрипции / Перевод с английского Н. Д. Арутюновой|-
| П. Ф. Стросон. О референции / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой|-
| У. О. Куайн. Референция и модальность / Перевод с английского Е. В. Падучевой|-
| П. Ф. Стросон. Идентифицирующая референция и истинностное значение / Перевод с английского Г. Крейдлина|-
| . Референция и определённые дескрипции / Перевод с английского Е. В. Падучевой|-
| . Референция и референты / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой|-
| Дж. Р. Серл. Референция как речевой акт / Перевод с английского Т. В. Радзиевской|-
| З. Вендлер. Сингулярные термы / Перевод с английского Г. Крейдлина|-
| А. Вежбицкая. Дескрипция или цитация / Перевод с английского С. А. Крылова|-
| . Неопределённые выражения и высказывания / Перевод с французского Л. Б. Лебедевой и Т. В. Радзиевской|-
| . Некоторые свойства нереферентных именных групп / Перевод с английского С. А. Крылова|-
| С. Крипке. Тождество и необходимость / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой|-
| Х. Патнэм. Значение и референция / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой|-
| . Референтная непрозрачность, атрибутивность и перформативная гипотеза / Перевод с английского Т. В. Радзиевской|-
| В. В. Петров. Философские аспекты референции
|-
|style="text-align: center" rowspan="13" | XIV ||style="text-align: center" rowspan="13" | 1983 || rowspan="13" | Б. Ю. ГородецкийТ. С. Зевахина
| bgcolor="#F2F2F2" | Проблемы и методы лексикографии:
|-
| Б. Ю. Городецкий. Проблемы и методы современной лексикографии
|-
| Ч. Дж. Филлмор. Об организации семантической информации в словаре / Перевод с английского Н. Н. Перцовой|-
| Ю. А. Найда. Процедуры анализа компонентной структуры референционного значения / Перевод с английского Т. С. Зевахиной|-
| Э. Г. Бендикс. Эмпирическая база семантического описания / Перевод с английского Т. С. Зевахиной|-
| . К теории и практике семантического эксперимента / Перевод с английского И. М. Кобозевой|-
| У. Лабов. Структура денотативных значений / Перевод с английского Н. В. Перцова|-
| . Логика и словарь / Перевод с английского И. Г. Сабуровой|-
| А. Бальвег-Шрамм, Г. Шумахер. Словарь глагольных валентностей на семантической основе / Перевод с немецкого Е. Н. Саввиной|-
| Д. Уорт. Русский словообразовательный словарь. Введение / Перевод с английского Г. Крейдлина|-
| , С. Делесаль. Проблемы и антиномии лексикографии / Перевод с французского И. Ю. Доброхотовой|-
| В. Ментруп. К проблеме лексикографического описания общенародного языка и профессиональных языков / Перевод с немецкого Т. Б. Крючковой|-
| . Проблемы формирования и машинного представления большого корпуса текстов / Перевод с английского И. Г. Сабуровой|-
|style="text-align: center" rowspan="36" | XV ||style="text-align: center" rowspan="36" | 1985 || rowspan="36" | Е. А. ЗемскаяТ. В. БулыгинаА. Е. Кибрик
| bgcolor="#F2F2F2" | Современная зарубежная русистика:
|-
| Е. А. Земская. Зарубежная русистика 70-х — начала 80-х годов. Вступительная статья
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Лексика и грамматика:
|-
| Кэтрин В. Чвани. Синтаксически вводимые слова в лексикалистской теории / Перевод с английского А. Д. Шмелёва|-
| Бернард Комри. Номинализация в русском языке: словарно-задаваемые именные группы или трансформированные предложения? / Перевод с английского Н. И. Лауфер|-
| Кэтрин В. Чвани. Грамматика слова должен: словарные статьи как функция теории /Перевод с английского Е. Н. Саввиной|-
| . К вопросу о функциях слов тоже и также / Перевод с немецкого Е. Н. Саввиной|-
| Ричард Д. Брехт. О взаимосвязи между наклонением и временем: синтаксис частицы бы в русском языке / Перевод с английского М. Б. Бергельсон|-
| . О полусвязочных (полузнаменательных) глаголах и подъёме подлежащего / Перевод с немецкого В. А. Плунгяна и М. Ф. Толстопятовой|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Части речи:
|-
| Леонард Бэбби. Глубинная структура прилагательных и причастий в русском языке / Перевод с английского М. Б. Бергельсон|-
| Леонард Бэбби. К построению формальной теории «частей речи» / Перевод с английского Е. Н. Саввиной|-
| . Русское каково́ / Перевод с французского А. Д. Шмелёва
|-
| . Структура русского местоимения / Перевод с французского Е. М. Штайера
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Семантика и синтаксис категорий глагола:
|-
| . Семантика предложения и семантика вида в русском языке / Перевод с немецкого В. А. Плунгяна
|-
| Нильс Б. Телин. Вид и способ действия в русском языке / Перевод с немецкого В. А. Плунгяна
|-
| Ален Тимберлейк. Инвариантность и синтаксические свойства вида в русском языке / Перевод с английского Н. И. Лауфер
|-
| Жак Веренк. Диатеза и конструкции с глаголами на -ся / Перевод с французского А. Д. Шмелёва
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | IV. Семантика и синтаксис категорий имени:
|-
| Анна Вежбицка. Дело о поверхностном падеже / Перевод с английского О. Г. Ревзиной|-
| . Падежные варианты предикативных имён и их отражение в русской грамматике / Перевод с английского Н. В. Перцова|-
| Г. Г. Корбетт. Одушевлённость в русском и других славянских языках / Перевод с английского Н. И. Лауфер|-
| bgcolor="#F2F2F2" | V. Типы предложений:
|-
| Хелена Беличова-Кржижкова. Система причинных отношений между предложениями в русском и чешском языках / Перевод с чешского О. Г. Ревзиной
|-
| Даниэль Вайс. Высказывания тождества в русском языке: опыт их отграничения от высказываний других типов / Перевод с немецкого С. А. Крылова
|-
| Леонард Бэбби. Порядок слов, падеж и отрицание в бытийных предложения русского языка / Перевод с английского Н. И. Лауфер
|-
| Пер Рестан. Позиция личной формы глагола в некоторых элементарных повествовательных предложениях в современном русском языке / Перевод с английского А. Д. Шмелёва
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | VI. Коммуникативные и прагматические аспекты языка:
|-
| Пршемысл Адамец. К вопросу о выражении референциальной соотнесённости в чешском и русском языках / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова
|-
| Франческа Джусти. Нереферентные показатели имени нарицательного
|-
| Квета Кожевникова. О смысловом строении спонтанной устной речи
|-
| Владимир Барнет. К принципам строения высказываний в разговорной речи
|-
| Эрик Адриан. Влияние системы языка и конситуации на высказывания без глагольного предиката / Перевод с английского М. С. Гринберга
|-
| Стефана Димитрова. Актуализация предложения и её зависимость от степени осведомлённости адресата
|-
| . Паралингвистические факты. Этикет и язык
|-
|style="text-align: center" rowspan="21" | XVI ||style="text-align: center" rowspan="21" | 1985 || rowspan="21" | Н. Д. Арутюнова  Е. В. Падучева
| bgcolor="#F2F2F2" | Лингвистическая прагматика:
|-
| Н. Д. Арутюнова и Е. В. Падучева. Истоки и проблемы категории прагматики. Вступительная статья
|-
| Э. Сэпир. Градуирование / Перевод с английского Г. Крейдлина
|-
| Людвиг Витгенштейн. Философские исследования / Перевод с немецкого С. А. Крылова
|-
| . Некоторые прагматические аспекты значения / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой
|-
| . Логика прилагательных / Перевод с английского Л. Б. Лебедевой
|-
| . Дескрипция и оценка / Перевод с английского М. А. Дмитровской
|-
| . Парентетические глаголы / Перевод с английского А. С. Чехова
|-
| Г. П. Грайс. Логика и речевое общение / Перевод с английского В. В. Туровского
|-
| З. Вендлер. Иллокутивное самоубийство / Перевод с английского А. А. Зализняк
|-
| Анна Вежбицка. Речевые акты / Перевод с английского С. А. Крылова
|-
| Д. Гордон, Дж. Лакофф. Постулаты речевого общения / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| . Логика английских конструкций с сентециональным дополнением / Перевод с французского А. А. Зализняк
|-
| . О роли прагматики в лингвистическом описании / Перевод с немецкого В. В. Туровского
|-
| Р. Конрад. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты / Перевод с немецкого В. А. Плунгяна
|-
| . Значение, содержание и прагматика / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| Хоанг Фэ. Семантика высказывания / Перевод с английского М. А. Дмитровской
|-
| . Пресуппозиция и типы предложений / Перевод с английского Н. Н. Перцовой
|-
| . Прагматика / Перевод с английского В. В. Туровского
|-
| Дж. Лакофф. Прагматика в естественной логике / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| В. В. Петров. Философия, семантика, прагматика. Послесловие
|-
|style="text-align: center" rowspan="16" | XVII ||style="text-align: center" rowspan="16" | 1986 || rowspan="16" | И. М. Кобозева В. З. ДемьянковБ. Ю. Городецкий
| bgcolor="#F2F2F2" | Теория речевых актов:
|-
| Б. Ю. Городецкий. От редактора
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Основы теории речевых актов:
|-
| И. М. Кобозева. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой деятельности. Вступительная статья
|-
| Дж. Л. Остин. Слово как действие / Перевод с английского А. А. Медниковой|-
| П. Ф. Стросон. Намерение и конвенция в речевых актах / Перевод с английского И. Г. Сабуровой|-
| Дж. Р. Серль. Что такое речевой акт? / Перевод с английского И. М. Кобозевой|-
| Дж. Р. Серль. Классификация иллокутивных актов / Перевод с английского В. З. Демьянкова|-
| Дж. Р. Серль. Косвенные речевые акты / Перевод с английского Н. В. Перцова|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Приложения теории речевых актов:
|-
| В. З. Демьянков. «Теория речевых актов» в контексте современной зарубежной лингвистической литературы (обзор направлений). Вступительная статья
|-
| А. Дэйвисон. Лингвистическое или прагматическое описание: размышление о «Парадоксе Перформативности» / Перевод с английского В. З. Демьянкова|-
| , Т. Б. Карлсон. Слушающие и речевой акт / Перевод с английского В. И. Герасимова|-
| , . Выявление коммуникационного намерения, содержащегося в высказывании / Перевод с английского Т. С. Зевахиной|-
| Д. Франк. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике / Перевод с английского А. А. Кибрика|-
| Р. И. Павилёнис. Понимание речи и философии языка (вместо послесловия)
|-
|style="text-align: center" rowspan="15" | XVIII ||style="text-align: center"  rowspan="15" | 1986 || rowspan="15" | В. В. Петров
| bgcolor="#F2F2F2" | Логический анализ естественного языка:
|-
| В. В. Петров. Язык и логическая теория
|-
| У. В. О. Куайн. Слово и объект (гл. I и V) / Перевод с английского М. А. Кронгауза|-
| Д. Дэвидсон. Истина и значение / Перевод с английского Н. Н. Перцовой|-
| . О метатеории и методологии семантики / Перевод с английского А. Л. Блинова|-
| . Понимание и рациональность / Перевод с английского М. А. Дмитровской|-
| П. Стросон. Грамматика и философия / Перевод с английского Н. Н. Перцовой|-
| . В каких отношениях неудовлетворительна теорико-модельная семантика / Перевод с английского Н. Н. Перцовой|-
| С. Крипке. Загадка контекстов мнения / Перевод с английского Г. Крейдлина|-
| Дж. Сёрль и . Основные понятия исчисления речевых актов / Перевод с английского А. Л. Блинова|-
| З. Вендлер. Причинные отношения / Перевод с английского Н. Н. Перцовой|-
| Л. Карлсон. Соединительный союз BUT / Перевод с английского М. А. Дмитровской|-
| . Семантика императивов и деонтическая логика / Перевод с английского А. Л. Блинова|-
| Ф. Дж. Пеллетье. Или / Перевод с английского Г. Крейдлина|-
| А. Вежбицка. Восприятие: семантика абстрактного словаря / Перевод с английского А. Д. Шмелёва|-
|style="text-align: center" rowspan="25" | XIX ||style="text-align: center" rowspan="25" | 1987 || rowspan="25" | А. Н. КононовА. Н. Барулин
| bgcolor="#F2F2F2" | Проблемы современной тюркологии:
|-
| А. Н. Кононов и А. Н. Кононов. Теоретические проблемы турецкой грамматики. Вступительная статья
|-
| Дж. Лотц. Турецкий вокализм и фонологическая теория / Перевод с английского А. В. Дыбо|-
| . Фонологическая структура турецкого слова / Перевод с английского М. С. Полинской|-
| Н. Уотерсон. Некоторые вопросы фонологической структуры именных форм турецкого слова / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
| М. Яваш. Опыт экспериментального исследования гармонии гласных в турецком языке / Перевод с английского М. С. Полинской|-
|  . Фонология современного нормативного турецкого языка / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
|  . Гармония гласных в турецком языке и фонологическое описание ассимиляции / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
|  . Об одной морфонологической проблеме в турецком языке / Перевод с английского А. Ю. Айхенвальд|-
| Дж. Л. Малонэ. Генеративная фонология и турецкая рифма / Перевод с английского Н. К. Соколовской|-
|  . Об одном способе экономного описания показателей лица и числа в турецком языке / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
|  . Связка в турецком языке / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
| М. Добровольский. Агглютинативен ли турецкий язык? / Перевод с английского А. Н. Барулина|-
| К. Циммер. О некоторых ограничениях на каузативизацию в турецком языке / Перевод с английского А. В. Дыбо|-
| Э. Эргуванлы. Нетипичный случай падежного оформления в турецкой каузативной конструкции / Перевод с английского Н. К. Соколовской|-
| . Построение номинализованных конструкций в турецком языке и проблема эллипсиса / Перевод с английского А. Ю. Айхенвальд|-
| Р. Андерхилл. Причастия в турецком языке / Перевод с английского М. С. Полинской|-
| , Л. Кнехт. Роль противопоставления подлежащих и неподлежащих имён в турецком языке при выборе формы причастия в относительной конструкции / Перевод с английского М. С. Полинской|-
| М. Деде. Построение относительной конструкции в турецком языке, или есть ли необходимость в различении подлежащих и неподлежащих определяемых имён / Перевод с английского М. С. Полинской|-
| С. Тура, М. Деде. Общий и частный вопрос в турецком языке / Перевод с английского Н. К. Соколовской|-
| Дж. Малдер. Правила подъёма в турецком языке / Перевод с английского Н. К. Соколовской|-
| Л. Юхансон. Определённость и актуальное членение в турецком языке / Перевод с немецкого И. М. Богуславского|-
| Б. Нилсон. Определённость и референтность в связи с аккузативом в турецком языке / Перевод с английского Е. В. Филяковой|-
| Б. Нилсон. Говорящий, текст и турецкое возвратное местоимение kendisi / Перевод с английского Е. В. Филяковой|-
| Ф. Яваш. Аорист в турецком языке / Перевод с английского М. С. Полинской|-
|style="text-align: center" rowspan="20" | XX ||style="text-align: center" rowspan="20" | 1988 ||  rowspan="20" | Н. А. Кондрашов
| bgcolor="#F2F2F2" | Теория литературного языка в работах учёных ЧССР:
|-
| Н. А. Кондрашов.
|-
| К. Горалек. О теории литературного языка / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| . Литературный зык в современной коммуникации / Перевод с чешского Г. Я. Романовой и М. А. Уварова|-
| . Типы норм языковой коммуникации / Перевод с чешского Л. Н. Смирнова|-
| Я. Сабол. Теория коммуникации и изучение литературного словацкого языка / Перевод со словацкого М. А. Осиповой|-
| . О социальной и территориальной дифференциации чешского языка / Перевод с чешского Л. Н. Смирнова|-
| В. Барнет. Связь коммуникативной сферы и разновидности языка в славянских языках / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| В. Барнет. Дифференциация национального языка и социальная коммуникация / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| С. Утешены. О расслоении чешского национального языка (методологические и терминологические замечания) / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| Я. Горецкий О теории литературного языка / Перевод со словацкого Л. Н. Смирнова|-
| Ф. Кочиш. Границы литературного языка / Перевод со словацкого Н. А. Кондрашова|-
| . Характер разговорности и разговорного стиля / Перевод со словацкого М. А. Осиповой|-
| Я. Босак. Разговорность как динамический фактор / Перевод со словацкого Г. Я. Романовой|-
| И. Рипка. Место диалектов в совокупности образований национального языка / Перевод со словацкого М. А. Осиповой|-
| . Теория языковой культуры сегодня / Перевод с чешского Г. Я. Романовой|-
| Я. Качала. Аспекты совершенствования литературного языка / Перевод со словацкого Л. Н. Смирнова|-
| . Позиции и оценочные критерии при кодификации / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| . Культура языковой коммуникации / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
| Я. Кухарж. Регулятивный аспект культуры речи / Перевод с чешского Н. А. Кондрашова|-
|style="text-align: center" rowspan="19" | XXI ||style="text-align: center" rowspan="19" | 1988 || rowspan="19" | Вяч. Вс. Иванов
| bgcolor="#F2F2F2" | Новое в современной индоевропеистике:
|-
| Вяч. Вс. Иванов. Современное индо-европейское сравнительно-историческое языкознание
|-
| . Индоевропейский язык / Перевод с французского Л. В. Иванова|-
| М. Майрхофер. Индоевропейская грамматика. Т. 2. Фонетика / Перевод с немецкого С. А. Старостина|-
| П. Дж. Хоппер. Типология праиндоевропейского набора сегментов / Перевод с английского С. А. Старостина|-
| П. Дж. Хоппер. Языки «decem» и «taihun»: индоевропейская изоглосса / Перевод с английского С. А. Старостина|-
| . Типология и реконструкция / Перевод с французского В. П. Нерознака
|-
| Д. Г. Миллер. Некоторые теоретические и типологические следствия ограничения структуры индоевропейского корня / Перевод с английского С. А. Старостина
|-
| Ф. Бадер. Области индоевропейской реконструкции / Перевод с французского Л. С. Баюн
|-
| К. Шилдз. Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии / Перевод с английского А. Ю. Айхенвальд
|-
| П. У. Бросман. Семантика рода в хеттском языке / Перевод с английского А. Ю. Айхенвальд
|-
| В. Шмальштиг. Морфология глагола / Перевод с английского Л. С. Баюн
|-
| Ф. Бадер. Флексии сигматического аориста / Перевод с французского Л. С. Баюн
|-
| В. П. Леман. Из книги «Протоиндоевропейский синтаксис» / Перевод с английского В. А. Матвеенко
|-
| В. Дресслер. К вопросу о реконструкции индоевропейского синтаксиса / Перевод с немецкого В. А. Матвеенко и Л. И. Щёголевой
|-
| А. Р. Бомхард. Пересмотр индоевропейско-семитской гипотезы / Перевод с английского С. А. Старостина
|-
| К. Уоткинс. Аспекты индоевропейской поэтики / Перевод с английского Е. И. Ветровой
|-
| М. Л. Уэст. Индоевропейская метрика / Перевод с английского А. Ю. Айхенвальд
|-
| М. Майрхофер. Санскрит и языки древней Европы. Два века открытий и диспутов / Перевод с немецкого С. Л. Николаева
|-
|style="text-align: center" rowspan="21" | XXII ||style="text-align: center" rowspan="21" | 1989 || rowspan="21" | М. В. Софронов
| bgcolor="#F2F2F2" | Языкознание в Китае:
|-
| М. В. Софронов. Китайское языкознание в 50-80-х гг. Вступительная статья
|-
| Ван Ли. Части речи / Перевод А. А. Беликова
|-
| Фу Цзыдун. Функция и позиция слова / Перевод А. А. Беликова
|-
| Ли Цзиньси, Лю Шижу. Ещё раз об изучении грамматики — разграничение частей речи и проблема существительных / Перевод А. А. Беликова
|-
| Чжан Чжигун. Теоретическое и прикладное значение грамматических исследований / Перевод А. А. Беликова
|-
| Фу Цзыдун. Разграничение и распознавание частей речи / Перевод А. А. Беликова
|-
| Люй Шусян. О «свободных» и «связанных» / Перевод Е. Б. Астрахан
|-
| Чжу Дэси. О морфеме ды / Перевод Е. Б. Астрахан
|-
| У Кэли. Новое в составлении двуязычных словарей / Перевод А. Л. Семенас
|-
| Гу Байлинь. К вопросу об отборе лексики и формировании словника «Китайско-русского словаря» / Перевод А. Л. Семенас
|-
| Ли Жун. Классификация диалектов гуаньхуа / Перевод О. И. Завьяловой
|-
| Ли Жулун. О лексических различиях между диалектами китайского языка / Перевод Е. Б. Астрахан
|-
| . Чжоу Цзумо. Фонетика диалектов эпохи Хань / Перевод М. В. Софронова
|-
| Ли Жун. Лу Фаянь и его «Цеюнь» / Перевод А. А. Старостина
|-
| Гао Мин. О насечках на керамике и об истоках китайской иероглифической письменности / Перевод А. Кондрашевского
|-
| Лян Дунхань. Структура китайской письменности / Перевод М. В. Софронова
|-
| Чэнь Чжантай. Коротко о нормализации китайского устного языка / Перевод Е. Н. Румянцева
|-
| Чжоу Югуан. Модернизация китайского языка и письменности / Перевод Е. Н. Румянцева
|-
| 25 лет алфавита пиньинь цзыму / Перевод Е. Н. Румянцева
|-
| Ли Цзиньси. Декларация всекитайского конгресса движения за национальный язык / Перевод М. В. Софронова
|-
|style="text-align: center" rowspan="10" | XXIII ||style="text-align: center" rowspan="10" | 1988 || rowspan="10" | В. В. ПетровВ. И. Герасимов
| bgcolor="#F2F2F2" | Когнитивные аспекты языка:
|-
| В. В. Петров и В. И. Герасимов. На пути к когнитивной модели языка (вступительная статья)
|-
| Дж. Лакофф. Мышление в зеркале классификаторов / Перевод с английского Р. И. Розиной
|-
| Ч. Филлмор. Фреймы и семантика понимания / Перевод с английского А. Н. Баранова
|-
| . Насколько линейно упорядоченной является языковая обработка / Перевод с английского И. Г. Сабуровой
|-
| Т. А. ван Дейк и . Стратегия понимания связного текста / Перевод с английского В. Б. Смиренского
|-
|  и . Релевантность / Перевод с английского В. И. Герасимова
|-
| . Процедурная семантика и психология значения / Перевод с английского И. М. Кобозевой
|-
| У. Ленерт. Проблемы вопросно-ответного диалога / Перевод с английского Г. Крейдлина
|-
| М. Минский. Остроумие и логика когнитивного бессознательного / Перевод с английского М. А. Дмитровской
|-
|style="text-align: center" rowspan="12" | XXIV ||style="text-align: center" rowspan="12" | 1989 || rowspan="12" | Б. Ю. Городецкий
| bgcolor="#F2F2F2" | Компьютерная лингвистика:
|-
| Б. Ю. Городецкий. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения (Вступительная статья)
|-
| , Л. Бирнбаум, . К интеграции семантики и прагматики / Перевод с английского Г. Ю. Левина
|-
| , Ф. Хейз. Стратегия преодоления коммуникативных неудач при анализе неграмматичных языковых выражений / Перевод с английского И. Г. Сабуровой
|-
| Венди Ленерт, М. Г. Дайер, П. Н. Джонсон, К. Дж. Янг, С. Харли. BORIS — экспериментальная система глубинного понимания повествовательных текстов / Перевод с английского Н. В. Перцова
|-
| М. Селфридж. Интегральная обработка обеспечивает надёжное понимание / Перевод с английского Т. С. Зевахиной
|-
| Б. А. Гудман. Идентификация референта и связанные с ней коммуникативные неудачи / Перевод с английского Н. В. Селивановой
|-
| Сандра Карберри. Модели пользователя: проблема неадекватности / Перевод с английского И. М. Кобозевой
|-
| Б. У. Баллард. Участие пользователя в спецификации синтаксических падежных фреймов в системе TELI: гибкий прагматически настраиваемый естественноязыковой процессор / Перевод с английского Г. Ю. Левина
|-
| Ф. Дж. Хейз, , , . Семантико-синтаксический анализ устной речи: подход, основанный на семантических падежных фреймах / Перевод с английского В. Б. Кузнецова
|-
| . Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке / Перевод с английского Н. И. Лауфер
|-
| Дж. Слокум. Обзор разработок по машинному переводу: история вопроса, современное состояние и перспективы развития / Перевод с английского З. М. Шаляпиной
|-
|style="text-align: center" rowspan="22" | XXV ||style="text-align: center" rowspan="22" | 1989 || rowspan="22" | В. П. НерознакВ. Г. Гак
| bgcolor="#F2F2F2" | Контрастивная лингвистика:
|-
| В. Г. Гак. О контрастивной лингвистике. Вступительная статья
|-
| bgcolor="#F2F2F2" | I. Теоретические проблемы контрастивной лингвистики:
|-
| В. Матезиус. О лингвистической характерологии (на материале современного английского языка) / Перевод с английского О. И. Романовой|-
| В. Скаличка. Типология и сопоставительная лингвистика / Перевод с чешского Н. Н. Попова|-
| . Лингвистика поверх границ культур / Перевод с английского В. А. Виноградова|-
| . Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение / Перевод с немецкого Б. А. Абрамова|-
| Р. Дж. Ди Пьетро. Языковые структуры в контрасте / Перевод с английского А. М. Кузнецова|-
| . Проблемы влияния языковой ситуации на обучение второму языку / Перевод с английского Е. Р. Сквайрс|-
| У. Немзер. Проблемы и перспективы контрастивной лингвистики / Перевод с английского Е. Р. Сквайрс|-
| Р. Штернеманн (рук.) и колл. Введение в контрастивную лингвистику / Перевод с немецкого Е. Р. Сквайрс|-
| Л. Дежё. Некоторые замечания о роли приложения типологии к контрастивной лингвистике / Перевод с английского Е. Р. Сквайрс|-
| . Типология / Перевод с французского С. Л. Сахно|-
| bgcolor="#F2F2F2" | II. Методы контрастивного анализа языков:
|-
| К. Джеймс. Контрастивный анализ / Перевод с английского Н. А. Лауфер|-
| . Языкознание — сопоставление — преподавание иностранных языков / Перевод с немецкого Н. В. Васильевой|-
| . Эквивалентность, конгруэнтность и глубинная структура / Перевод с английского М. В. Левашовой|-
| Г. К. Кёрквуд. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа / Перевод с английского О. И. Романовой|-
| bgcolor="#F2F2F2" | III. Контрастивная лингвистика и обучение языку:
|-
| . Контрастивная лингвистика и обучение иностранным языкам / Перевод с английского А. М. Кузнецова|-
| Дж. К. Кэтфорд. Обучение английскому языку как иностранному / Перевод с английского В. А. Росляковой|-
| С. Гэсс, Дж. Ард. Овладение вторым языком и онтология языковых универсалий / Перевод с английского В. А. Росляковой|}

 Переиздания 
 Зарубежная лингвистика: Избранное / [Ред.-сост. В.Д. Мазо]. 1. М.: Прогресс, 1999. — 302 с. ISBN 5-01-004647-4
 Зарубежная лингвистика: Избранное / [Ред.-сост. В.Д. Мазо]. 2. М.: Прогресс, 1999. — 264 с. ISBN 5-01-004653-9
 Зарубежная лингвистика: Избранное / [Ред.-сост. В.Д. Мазо]. 3. М.: Прогресс, 1999. — 350 с. ISBN 5-01-004654-7  

 Оценки 
Серия не раз получала высокую оценку ведущих отечественных лингвистов. Так, Александр Реформатский в беседе 1973 года, вспоминая просветительскую деятельность В. А. Звегинцева, отмечал: «...честь и слава Владимиру Андреевичу, который свои хрестоматии издавал и эти серии “Новое в лингвистике”. Это очень нужные'' вещи».

Аналогично, Владимир Алпатов в 1993 году говорил о том, что благодаря Звегинцеву «была сформирована ранее отсутствовавшая целенаправленная система издания переводной лингвистической литературы»: 
Особо важную роль сыграла основанная им серия “Новое в лингвистике”, затем переименованная в “Новое в зарубежной лингвистике”. За три десятилетия существования В. А. Звегинцевым, а затем его последователями издано около 30 тематических сборников, в совокупности дающих чёткое представление о современном состоянии науки о языке в различных странах мира от США до КНР. Серия смогла сохраниться несмотря на все нападки и обвинения в “пропаганде буржуазной науки”, но сейчас она оказалась на грани гибели из-за отсутствия бумаги.

Источники 
 Новое в лингвистике, вв. I—VII; Новое в зарубежной лингвистике, вв. VIII—XXV.

См. также 
 «Языковеды мира» («Филологи мира») — книжная серия, издававшаяся издательством «Прогресс» в 1970—1990-е годы.

Примечания 

Научные книжные серии
Лингвистические работы
Книги издательства «Прогресс»
Лингвистика в России